«Англи́йский пацие́нт» () — драматический фильм 1996 года автора сценария и режиссёра Энтони Мингеллы. Картина основана на одноимённом романе Майкла Ондатже, за который он в 1992 году получил Букеровскую премию. Писатель тесно сотрудничал с кинокомпанией во время создания фильма и заявил, что он доволен тем, каким получился фильм. 8 июля 2018 года Майкл Ондатже стал лауреатом «Золотого Букера», роман признан лучшим из произведений, которые за последние 50 лет удостаивались Букеровской премии. Главные роли исполнили Рэйф Файнс в образе графа Ласло Алмаши, Кристин Скотт Томас в образе Кэтрин Клифтон и Жюльет Бинош в образе медсестры Ханны. Во второстепенных ролях снялись Уиллем Дефо, Навин Эндрюс, Колин Фёрт, Кевин Уотли, Юрген Прохнов, Джулиан Уэдхем, Рэймонд Култхард и Доминик Мафэм.

Премьера фильма состоялась 6 ноября 1996 года в Лос-Анджелесе. Дистрибьютором фильма выступила компания Miramax Films. Бюджет картины составил 27 миллионов долларов, а кассовые сборы по всему миру — свыше 230 миллионов долларов.

В 1997 году фильм был выдвинут на соискание премии Американской киноакадемии в 12 номинациях и в результате получил «Оскар» в 9 из них, включая награду в категории «Лучший фильм». Также фильм был удостоен двух премий «Золотой глобус» и шести премий Британской академии кино и телевизионных искусств. Исполнительница роли медсестры Ханны Жюльет Бинош получила награды Британской академии «BAFTA» и Американской академии «Оскар» в категории «Лучшая актриса второго плана».

Сюжет 
Над Сахарой летит биплан. В его кабине двое: на переднем сиденье молодая женщина в шёлковом платке, за штурвалом — мужчина. Неожиданно самолёт сбивают с земли солдаты, одетые в немецкую форму (становится понятно, что действие происходит в период Второй мировой войны). Подбитый самолёт стремительно падает, взрывается и горит. Туареги находят обломки самолёта и пассажиров. Мужчина ещё жив. Его заворачивают в ткань и везут через пустыню к местному лекарю, который спасает ему жизнь.

Пилот выжил, но он теперь мало похож на человека. Это кусок обгорелой, покрытой шрамами плоти. Жизнь ещё держится в нём, но её угасание очевидно. Пилот не помнит ничего, даже своего имени. Всё, что с ним нашли, это томик Геродота. Окружающие замечают британский акцент и называют его «английский пациент».

Идут последние дни войны. После переправки в Италию выживший пилот оказывается на попечении молодой медсестры, Ханны. Остальных раненных эвакуируют санитарным поездом, но английский пациент может не пережить ещё одного переезда. Она с больным остаётся в заброшенном монастыре. Италия освобождается союзными американскими и английскими войсками. Сама пережившая недавно трагедию потери любимого человека, Ханна ищет успокоения. На фоне весеннего пробуждения природы Италии протекают последние дни английского пациента. Сестра ухаживает за больным, читает книги из местной библиотеки. Сильные боли приходится купировать морфином, из-за чего больной находится между сном и явью.

Неожиданно третьим компаньоном умирающего и его сиделки становится загадочный канадец с изуродованными руками по фамилии Караваджо. Караваджо ищет человека, по чьей милости ему пришлось перенести пытки нацистов — того, кто выдал немцам агентурную сеть в Египте, участником которой был Караваджо, и карты местности. В монастыре останавливается группа саперов, которой командует индус-сикх Кип. Между Ханной и Кипом происходит спонтанная романтическая связь. Вскоре Кип покидает обитель, предлагая Ханне поехать с ним, но женщина отказывается.

Благодаря Ханне и Караваджо больной восстанавливает память. Флешбэки возвращают его в забытое прошлое. Он оказывается венгерским историком, картографом и первооткрывателем Пещеры Пловцов — графом Ласло Алмаши. В конце 1930-х годов международная группа исследователей занималась картографированием севера Африки. Умирающий рассказывает Ханне историю его любви к замужней женщине Кэтрин Клифтон. Её супруг Джеффри был компаньоном Ласло, когда группа исследователей открыла Пещеру Пловцов. В ходе экспедиции произошёл несчастный случай, Ласло и Кэтрин остались вдвоём в пустыне. Тогда между ними началась бурная и тайная страсть. Джеффри догадывался о происходящем. Возвращаясь в 1941 году с супругой в лагерь исследователей, Джеффри попытался посадить самолёт на голову встречавшего их Ласло и разбил машину. Сам он погиб, а Кэтрин получила тяжёлые травмы. Ласло перенёс любимую в пещеру и отправился за помощью.

Ласло добрался до городка Эль-Таг и сдался британским войскам. Местные солдаты решают, что он шпион нацистов и переправляют его для разбирательства поездом. Ласло бежит и попадает уже в плен к нацистам. Он договаривается передать им карты местности за то, что его доставят к пещере и оставят топливо для самолёта. Так в руки врага попадают карты севера Африки, составленные британскими картографами. Ласло возвращается в пещеру, но Кэтрин мертва. Концовка картины соединяет с её началом. Ласло переносит тело женщины в самолёт и взлетает. Ханна читает предсмертную записку Кэтрин. Узнав подробности истории Алмаши, Караваджо оставляет его в живых, хотя сначала хотел свести с ним счёты. Ласло умирает.

В финале сестра Ханна оставляет монастырь и вместе с Караваджо отправляется во Флоренцию.

В ролях

Съёмки 
Фильм снимался в Тунисе и Италии в период с Сентября 1995-го года по Январь 1996-го с производственным бюджетом в 31 миллион долларов.

В фильме используются два типа самолетов: De Havilland DH82 Tiger Moth и Boeing-Stearman Model 75. Оба являются бипланами. Сцена крушения лагеря была сделана с помощью модели в масштабе 1/2.

В фильме прозвучала венгерская народная песня «Szerelem, Szerelem» в исполнении Muzsikas при участии Марты Себастьен.

Награды и номинации 
 Ниже перечислены основные награды и номинации. Полный список см. на IMDb.com

Примечания

Ссылки  

 Обзор и критика фильма NY Times
 «Английский пациент» на сайте Film.ru                                   
 «Английский пациент» на сайте Kinorium.com  					        					  	 
 «Английский пациент» на Кинопортале «Кинобизнес сегодня»       

Фильмы-драмы США
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы о Второй мировой войне
Фильмы — лауреаты премии «Оскар»
Фильмы — лауреаты премии BAFTA
Фильмы об авиации
Фильмы США 1997 года
Фильмы — лауреаты премии «Оскар» за лучшую музыку
Фильмы об амнезии
Фильмы о шпионах
Фильмы об Италии
Экранизации романов Канады